Ola Ström är namnet på flera svenska personer:

 Ola Ström (född 1948), skådespelare, musiker och producent
 Ola Ström (politiker) (född 1963), journalist, politiker, riksdagsledamot och kommunalråd